Seznam brigad z zaporedno številko 49.

Seznam 
 Pehotne
 49. pehotna brigada (ZDA)

 Oklepne
 49. oklepna brigada (ZDA)

 Protizračne
 49. protizračna artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi